Битка при Абу Кир може да се отнася за три последователни сражения по време на Революционните войни:
 Битка при Абу Кир (1798), решителна победа на британския флот над френския
 Битка при Абу Кир (1799), победа на французите срещу британци и османци
 Битка при Абу Кир (1801), победа на британците срещу французите